L'uomo medio + medio (Comme tout le monde) è un film del 2006 di produzione internazionale diretto da Pierre-Paul Renders.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film commedia romantica